Witold Sokołowski (1870-), podpułkownik piechoty Wojska Polskiego
 Witold Sokołowski (1871-1944) herbu Gozdawa
 Witold Sokołowski (1882-), podpułkownik żandarmerii Wojska Polskiego
 Witold Sokołowski, oficer lotnictwa Wojska Polskiego
 Witold Sokołowski, mierniczy
 Witold Sokołowski (1939-2016), piłkarz, trener
 Witold Sokołowski (1902-1989), taternik